P-reeks (wiskunde) of hyperharmonische reeks - specifiek type reeks
 Ruger P reeks - reeks pistolen
 Sony Vaio P reeks - reeks notebooks